Кальюмет (город, Миннесота)
 Кальюмет (округ, Висконсин)

См. также 
 Калумет